Oostwaarts (Couperus), de titel van een verzameling van 41 reisbrieven van de Nederlandse schrijver Louis Couperus
 Oostwaarts!, een reportageserie van de Nederlandse omroep VPRO die bestond uit zes afleveringen over de voormalige Oostbloklanden op de Balkan